Skowronnek ist der Familienname von:

 Fritz Skowronnek (1858–1939), deutscher Autor
 Karl Skowronnek (1902–1976), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler
 Richard Skowronnek (1862–1932), deutscher Journalist, Dramaturg und Schriftsteller

Siehe auch
 Skowronek